

Persone
 Katsuya Terada (1963) – illustratore e fumettista giapponese.
 Keiko Terada (1963) – cantautrice giapponese
 Itsurō Terada (1948) – giurista giapponese
 Makoto Terada, in arte Mugihito (1944) – doppiatore giapponese
 Noboru Terada (1917-1986) – nuotatore giapponese
 Shūhei Terada (1975) – ex calciatore giapponese

Altro
 Stazione di Terada – stazione ferroviaria della città di Jōyō, nella prefettura di Kyoto, in Giappone